Данишевский —  топонимическая фамилия:

Известные носители 
 Данишевский, Александр Владимирович (род. 1984) — российский футболист.
 Данишевский, Григорий Михайлович (1890—1971) — советский курортолог, климатолог.
 Данишевский, Дмитрий Андреевич — Георгиевский кавалер; капитан.
 Данишевский, Иван Михайлович (1897—1979) — сотрудник ВЧК, один из руководителей красного террора в Крыму, позднее авиаконструктор.
 Данишевский, Иван Олегович (род. 1985) — предприниматель, IT-инженер, общественный деятель, CЕО и основатель холдинга ESM.one, автор аналитического сервиса Esports Charts, глава правления Национальной федерации киберспорта Украины (UESF).
 Данишевский, Израиль Исаакович (1870—1954) — русский промышленник, публицист, экономист.
 Данишевский, Иосиф Иосифович (1850—?) — русский архитектор.
 Данишевский, Карл Юлий Христианович (1884—1938) — российский революционер, советский военный и государственный деятель.
 Данишевский, Моня (Соломон Израилевич, 1911—1994) — британский сценарист и продюсер, сын И. И. Данишевского.
 Данишефский, Сэмюэл (род. 1936) — американский химик.
 Данишевский, Семён Исаакович (1870—1944) — русский и советский живописец.
 Данишевский, Фёдор Никанорович (1865 — после 1916) — Георгиевский кавалер; полковник.

См. также 
 Данюшевский